Strada statale 81 – strada statale polacca
 Strada statale 81 Piceno Aprutina – strada statale italiana